Victoriaans theater als onderdeel van Victoriaanse literatuur
 Victoriaans Theater (Efteling), een theater in het pretpark Efteling